Andrea Lehotská – conduttrice televisiva, attrice e modella slovacca
 Erika Lehotská – atleta slovacca, partecipante anche ai Campionati mondiali di biathlon 1995
 Ela Lehotská – attrice slovacca